Вестерс — фамилия.
 Вестерс, Карел (род. 1941) — нидерландский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позициях нападающего и полузащитника за команды «Аякс», НАК, «Харлем» и ДВС.
 Вестерс, Эф (1923—2000) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника.